274 mm/40 Model 1893-96 — 274,4-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся во Франции. Состояло на вооружении ВМС Франции. Им был вооружён броненосец «Анри IV». Кроме того этими орудиями были перевооружены три броненосца типа «Террибл».

Примечания

Литература 
 

Корабельная артиллерия крупного калибра
Корабельная артиллерия Франции
Артиллерия калибра 274 мм